

États-Unis 
 Rantoul, ville du comté de Champaign, dans l'État de l'Illinois ;
 Rantoul, petit village du comté de Franklin, dans l'État du Kansas ;
 Rantoul, village du comté de Calumet, dans l'État du Wisconsin.

Homonymie de localités aux États-Unis